Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 24. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Weltergewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Weltergewicht über 63,5 kg und maximal 67,0 kg betragen.

16 Sportler aus 16 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Rumäne Nicolae Linca vor dem Iren Frederick Tiedt sowie dem Australier Kevin Hogarth und dem Briten Nicholas Gargano.

Vorrunde 
Die Kämpfe der Vorrunde wurden am 24. November ausgetragen.Die Gewinner der acht Vorkämpfe qualifizierten sich für die Viertelfinalkämpfe (q VF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Viertelfinale 
Die Viertelfinalkämpfe wurden am 28. November ausgetragen.Die Gewinner der Viertelfinalkämpfe qualifizierten sich für die Halbfinalkämpfe (q HF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Halbfinale 
Die Halbfinalkämpfe wurden am 30. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Halbfinalkämpfe qualifizierten sich für das Finale (q F), beide Verlierer gewannen automatisch eine Bronzemedaille.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Finale 
Das Finale wurde am 1. Dezember ausgetragen.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Weltergewicht